Сезон 1975/76 стал для «Манчестер Юнайтед» 74-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после возвращения в Первый дивизион после года отсутствия в нём.

«Юнайтед» завершил сезон на 3-м месте в чемпионате (лучший результат в лиге с 1968 года) и квалифицировался в Кубок УЕФА следующего сезона.

Также команда вышла в финал Кубка Англии, но уступила в нём «Саутгемптону» из Второго дивизиона с минимальным счётом.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1975/76 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1975/1976
Манчестер Юнайтед